The Canterbury Tales, verzameling verhalen die in de 14e eeuw werden geschreven door Geoffrey Chaucer
Canterbury Tales (musical), musical uit 1964, gebaseerd op The Canterbury Tales
The Canterbury Tales (animatieserie), Britse animatieserie gebaseerd op The Canterbury Tales (1998-2000)
Canterbury Tales (televisieserie), BBC-dramaserie uit 2003

Canterbury Tales (1976), verzamelalbum van de band Caravan uit 1976
Canterbury Tales (1978), verzamelalbum van de band Caravan uit 1978
Canterbury Tales (Caravan-1994), verzamelalbum van de band Caravan uit 1994
A Canterbury Tale, Britse film uit 1944
I racconti di Canterbury, Italiaanse film uit 1972